Carlo I d'Amboise (1430-1481), nobile francese
 Carlo II d'Amboise (1473-1511), nobile francese figlio del precedente